Ordet krystal har flere betydninger eller specialiseringer:
 Krystal
 Krystalglas – næsten ren kvarts.
 Krystal (elektronik) – piezo-elektrisk.